Колонич — венгерская фамилия.

Список носителей:

 Колонич, Леопольд — австро-венгерский прелат, кардинал;
 Колонич, Дьёрдь — венгерский гребец.
 Колонич, Илона (1922—2002) — венгерский кинорежиссёр, праведник народов мира.